Рене Лозе (; 23 сентября 1973 года, Восточный Берлин, ГДР) — немецкий фигурист, бронзовый призёр чемпионата мира 2004 года, шестикратный чемпион Германии, чемпион ГДР, участник Олимпийских игр 1998 и 2002 года в танцах на льду. Выступал вместе с Кати Винклер.

Биография 
Рене Лозе стал заниматься фигурным катанием в 4 года. Его первым тренером была Роми Кермер. В 12 лет Рене оставил фигурное катание и стал заниматься другими видами спорта. Через два года он стал заниматься спортивными танцами на льду с Кати Винклер. Пара стала первыми танцорами в ГДР после 18-летнего отсутствия этой дисциплины на чемпионатах ГДР. До 1996 года они тренировались у Кнута Шуберта, который специализировался на парном катании. В 1996 году пара переехала в Оберстдорф и стала тренироваться у Мартина Скотницки. После успеха на чемпионате мира 2004 года закончил спортивную карьеру, работает тренером в Берлине.

Спортивные достижения

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1991
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1992
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — танцы на льду
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2002 — танцы на льду

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Чемпионы ГДР по фигурному катанию
Чемпионы Германии по фигурному катанию
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года